Fekete-Győr András (1956) magyar közgazdász
Fekete-Győr András (1989) magyar jogász, politikus